Bruxelles ( ;  ; ) est une ville de  Belgique et le siège de la Commission européenne.

On distingue :
 la ville de Bruxelles ou Bruxelles-ville, correspondant à la commune de Bruxelles et qui est la capitale de la Belgique ;
 la Région de Bruxelles-Capitale, l'une des trois régions qui composent la Belgique englobant la ville de Bruxelles ;
 la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'une des quatre régions linguistiques belges; 
 l'agglomération bruxelloise, une entité administrative créée en 1971, englobant les 19 communes de Bruxelles et rendue obsolète avec la réforme de l'état de 1989 ;
 lagglomération de Bruxelles qui désigne l'agglomération et la ville en Belgique qui s'étend au-delà des limites administratives de la Région de Bruxelles-Capitale pour comprendre la périphérie bruxelloise.
 la périphérie bruxelloise, désignant les communes limitrophes de Bruxelles qui font partie du Brabant wallon ou du Brabant flamand.
 la banlieue bruxelloise et la grande banlieue bruxelloise désignant les communes  qui entourent la périphérie bruxelloise.
 le Pentagone de Bruxelles est la section de la ville de Bruxelles correspondant au cœur de la ville, qui jusqu'au  était entouré par la seconde enceinte.

L'expression Bruxelles désigne parfois la Commission européenne et, par extension, les différentes institutions de l'Union européenne.

Le Grand Bruxelles fait référence à la ville et son arrière-pays.

Histoire 
 En 1942, l'occupant instaure le Groß-Brüssel.
 Le District de Bruxelles a été brièvement une subdivision administrative créée par l'Allemagne nazie en 1944.

Autres toponymes 
 Bruxelles (en anglais : Brussels) a également donné son nom à deux villes des États-Unis :
 Brussels (Illinois) ;
 Brussels (Wisconsin).
 C'est le nom d'une commune en Ontario, Canada, voir .
 C'est le nom d'un hameau situé à Lorne (Manitoba, Canada), voir Bruxelles (Manitoba).

Musique

Chansons 
 Bruxelles est le nom de plusieurs chansons célèbres :
 Bruxelles de Jacques Brel, évoquant avec humour le Bruxelles de la Belle Époque ;
 Bruxelles de Dick Annegarn, évoquant la ville comme une maîtresse dont il se languit, reprise notamment par Alain Bashung ;
 Bruxelles de Bénabar, où le narrateur offre Bruxelles à sa compagne comme cadeau de Noël ;
 Bruxelles de Boulevard des airs (qui est aussi le titre de l'album comprenant la chanson).

Album 
 Bruxelles, troisième album de Boulevard des airs.

Autres acceptions 
 (2689) Bruxelles, un astéroïde ;
 Brussels Golf Club ;
 Brussels Airlines ;
 Bruxelles-Champêtre, un évènement ayant lieu dans le cadre de la journée sans voiture sur la Place des Palais et dans le Parc Royal de Bruxelles ;
 Chou de Bruxelles ;
 Dentelle de Bruxelles ;
 FC Brussels ;
 Gaufre de Bruxelles ;
 Rose « La Ville de Bruxelles », cultivar créé ou introduit par Jean-Pierre Vibert ;
 SN Brussels Airlines ; 
 les Portes de Bruxelles, sous l'appellation « porte de Bruxelles », désignent à la fois les portes défensives médiévales et les portes d'octroi, passages supplémentaires ouverts durant la première moitié du  ;
 Vieux-Bruxelles, faïence ;
 Ville-de-Bruxelles, bateau à vapeur au Congo belge.
 Brucelles
 Brusseleer
 Gust van Brussel, écrivain belge
 Henk van Brussel, joueur et entraineur de football néerlandais
 Henri de Bruxelles (mort en 1244),  abbé de Parc, de 1226 à 1239
 Henri de Bruxelles, fils naturel de Jean III de Brabant

Notes et références